Osoby o tym nazwisku:
 Dragan Bogavac – czarnogórski piłkarz
 Sandra Bogavac – czarnogórska lekkoatletka
 Slaviša Bogavac – serbski koszykarz